Glashüttensiedlung bezeichnet:
 allgemein die Wohnsiedlungen von Arbeitern einer Glashütte, die zumeist in der unmittelbaren Nähe der Fabriken errichtet wurden
 Glashüttensiedlung (Arnsdorf), eine Ortslage in Arnsdorf, Sachsen